Dit is de wereldranglijst van augustus 2006 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 16 augustus 2006.

Mannen 08